Wzgórze Wandy – najwyżej położony punkt Katowic
 Wzgórze Wandy – wzniesienie w Kotlinie Jeleniogórskiej